Willow Springs (Illinois), localitat estatunidenca de l'estat d'Illinois
 Willow Springs (Missouri), localitat estatunidenca de l'estat de Missouri